Велизар је реч грчког порекла, изведена од речи Belisarios. Она може значити:

 Велизар (име), мушко име које се јавља код Срба и Бугара;
 Велизар Косановић, југословенски политички посленик између два светска рата;
 Велизар Станковић Веца, народни херој из Другог светског рата;

или:
 Велизар (војсковођа), чувени византијски војсковођа.